Джалалабад, Джелалабад — похожие названия имеет ряд населённых пунктов:

Афганистан  
 Джелалабад, столица провинции Нангархар в 150 км на восток от Кабула.
 Джелалабад — аэропорт, расположен в 5 км юго-восточнее города Джелалабад, в Афганистане.
 Джалалабад — территория в провинции Джаузджан.

Азербайджан 
 Джалильабад — город и административный центр Джалилабадского района Азербайджана.

Бангладеш 
 Джалалабад — древнее название города Силхет.

Индия  
 Джалалабад — город в районе Биджнор,штат Уттар Прадеш.
 Джалалабад — город в районе Музаффарнагар, штат Уттар Прадеш.
 Джалалабад — город в районе Фирозпур, штат Пунджаб.
 Джалалабад — город в районе Шахджаханпур, штат Уттар Прадеш.

Иран  
 Джалалабад, деревня в шахрестане Азадшехр, провинции Голестан
 Джалалабад, деревня в шахрестане Рудан, провинции Гормозган
 Джалалабад, деревня в шахрестане Бафт, провинции Керман 
 Джалалабад-и 1, деревня в шахрестане Бардсир, провинции Керман 
 Джалалабад-и 2, деревня в шахрестане Бардсир, провинции Керман
 Джалалабад, деревня в шахрестане Фахрадж, провинции Керман
 Джалалабад, деревня в шахрестане Джирофт, провинции Керман
 Джалалабад, деревня в шахрестане Нармашир, провинции Керман 
 Джалалабад, деревня в шахрестане Рабор, провинции Керман
 Джалалабад, деревня в шахрестане Рафсанджан, провинции Керман
 Джалалабад, деревня в шахрестане Равар, провинции Керман
 Джалалабад, деревня в шахрестане Фарахан, провинции Маркази
 Джалалабад, деревня в шахрестане Шазанд, провинции Маркази
 Джалалабад, деревня в районе Анабад, шахрестана Бардаскан, провинции Разави Хорасан
 Джалалабад, деревня в районе Шахрабад, шахрестана Бардаскан, провинции Разави Хорасан
 Джалалабад, деревня в шахрестане Фирузех, провинции Разави Хорасан
 Джалалабад, деревня в шахрестане Машхад, провинции Разави Хорасан
 Джалалабад, деревня в шахрестане Раштквар, провинции Разави Хорасан
 Джалалабад, деревня в шахрестане Торба-и Хейдарие, провинции Разави Хорасан

Киргизия 
 Джалал-Абад, административный центр Джалал-Абадской области Киргизии

Пакистан 
 Джелалабад — деревня в составе территории Гилгит-Балтистан
 Джалалабад — деревня в округе Мултан
 Джалалабад — деревня в округе Музаффаргарх
 Джалалабад — деревня в округе Саргодха
 Джалалабад — жилой район Карачи, провинции Синдх

Таджикистан 

 Джалолобод — село в Раштском районе Таджикистана.

См. также 
 Джалал-Абад (значения)